Синьцзян, , в переводе с китайского — «новый край» или «новая граница».

 Китайское название Восточного Туркестана.
  (新疆省 Xīnjiāng Shěng) — китайская провинция в составе Китайской республики (1912—1949).
 Синьцзян-Уйгурский автономный район (新疆维吾尔自治区 Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū) — современная китайская провинция в составе КНР.
 Синьцзян (Юньчэн) (新绛) — уезд городского округа Юньчэн провинции Шаньси.

 Примечания